Limarí puede referirse a:

 El Río Limarí, en la IV Región de Coquimbo, Chile.
 La Provincia de Limarí, de la IV Región de Coquimbo, Chile.
 El Museo del Limarí.
 Vapor Limarí